Haberkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Haberkamp (* 1966), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Clara Haberkamp (* 1989), deutsche Jazzmusikerin
 Ilona Haberkamp (* 1957), deutsche Jazzmusikerin
 Gertraut Haberkamp (* 1936), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Thomas Haberkamp (* 1954), deutscher Jazzmusiker und Musikmanager 

Siehe auch:
 Haverkamp